Battaglia di San Carlos (1813) – combattuta il 15 maggio 1813 tra patrioti cileni e realisti spagnoli nell'ambito della guerra d'indipendenza del Cile.
Battaglia di San Carlos (1818) – combattuta tra il 31 marzo e il 3 aprile 1818 tra il Regno Unito di Portogallo, Brasile e Algarve e la Provincia di Misiones nell'ambito della "Invasione portoghese".
Battaglia di San Carlos (1982) – combattuta tra il 21 e il 25 maggio 1982 tra Regno Unito e Argentina nell'ambito della guerra delle Falkland.